Svěrák bzw. Šverák ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Svěrák (* 1965), tschechischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Vladimír Šverák (* 1959), tschechischer Mathematiker
 Zdeněk Svěrák (* 1936), tschechischer Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor